La expresión Comunión Tradicionalista Carlista puede referirse a:
 La Comunión Tradicionalista histórica;
 La Comunión Tradicionalista (1975); o
 La Comunión Tradicionalista Carlista (1986).